En Pologne, Janiszew peut désigner :

 Janiszew, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Janiszew, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Janiszew, un village dans la voïvodie de Mazovie.